

Santa Filomena, municipalité de l'État de Pernambouc ;
 Santa Filomena, municipalité de l'État du Piauí ;
 Santa Filomena do Maranhão, municipalité de l'État du Maranhão.

Santa Filomena, municipalité de la province de Sao Tomé.

Homonymie de toponyme